Sobel puede referirse a:

 Dava Sobel, escritora estadounidense
 Herbert M. Sobel, militar estadounidense; o
 Operador Sobel.